Francja:
 Bernex – gmina
 Bernex-Onex-Confignon – dawna gmina

Szwajcaria:
 Bernex – gmina w kantonie Genewa